Chromotropizm (biologia) – ruch rośliny wywołany barwą
 Chromotropizm (chemia) – odwracalna zmiana barwy związku chemicznego